Judas is een voornaam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Juda. Vanwege de rol van Judas Iskariot in het leven van Jezus (zie aldaar) wordt de naam ook als antonomasie gebruikt voor "verrader".

In de Bijbel
 Judas Iskariot, de apostel die Jezus verraden heeft
 Judas Taddeüs (ook: Judas Lebbeüs), een andere apostel van Jezus
 Brief van Judas, een brief die traditioneel aan Judas Taddeüs toegeschreven is
 Judas Barsabbas, een apostel en profeet van de eerste christengemeente in Jeruzalem
 Judas de Galileeër, een joodse opstandeling van wie Gamaliël gewag maakte

Anderen met deze naam
 Judas Makkabeüs, een leider in de Makkabese opstand
 Judas (Hasmoneeën), zoon van Simon Makkabeüs

 Schuilnaam
 Judas, pseudoniem gebruikt door Pol Heyns

Muziek
 Judas Priest, een Britse band
 JudasVille, een band uit Eindhoven
 Judas (single), een single van Lady Gaga
 Judas (album), een album van de Belgische band A Brand

Planten
 Judasoor, een zwam
 Judaspenning (geslacht), plantengeslacht van uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)

Films
 Judas (2004), Amerikaanse film uit 2004 

Ander gebruik van de naam
 Judas (bier), Belgische biersoort
 Judas (boek), autobiografisch boek van Astrid Holleeder
Judas (televisieserie), een miniserie gebaseerd op dit boek
Judas (theatervoorstelling), een theatervoorstelling gebaseerd op dit boek

Jongensnaam